Plaats in Indonesië
 Ulak Tanding (Batik Nau), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Ulak Tanding (Padang Ulak Tanding), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu